Альтеро Маттеолі (1940—2017) — італійський юрист і політик. Міністр транспорту та інфраструктури, член Палати депутатів Італії.
 Джанфранко Маттеолі (* 1959) — італійський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер. Виступав, зокрема, за «Інтернаціонале», з яким став чемпіоном Італії та володарем Суперкубка Італії, а також національну збірну Італії.
 Жан Маттеолі (1922—2008) — французький політик. Міністр соціальних справ Франції (1979—1981).
 Поль Маттеолі (1929—1988) — французький велосипедист, бронзовий призер Чемпіонату світу-1950.
італійські прізвища